Synagoga Szlamy Lebentala w Łodzi (przy ulicy Kamiennej 6)
 Synagoga Szlamy Lebentala w Łodzi (przy placu Kościelnym 8)